Municipio de Hanson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hanson (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ransom.
 Municipio de Hanson (condado de Hanson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hanson.